Erebia petsamoensis är en fjärilsart som beskrevs av Lingonblad 1950. Erebia petsamoensis ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
petsamoensis